

Лікаревка — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Лікаревка — присілок, Уфимський район, Башкортостан